Stephanie Marie Eva prinses van Windisch-Graetz (Brussel, 17 juli 1939 - Sint-Lambrechts-Woluwe, 12 juli 2019) was een Belgische kunstenares.

Biografie 
Stephanie zu Windisch-Graetz was een telg uit het Oostenrijkse geslacht Windisch-Graetz. Ze was een dochter van Franz Joseph prins zu Windisch-Graetz (1904-1981) en Ghislaine gravin d'Arschot Schoonhoven (1912-1997). Haar vader was een broer van Stephanie zu Windisch-Graetz (1909-2005). Ze is een nakomelinge van Leopold II. Haar overgrootvader Rudolf (1858-1889) was een zoon van keizerin Sisi.

Na de Anschluss in 1938 verhuisden haar ouders naar Brussel, waar ze in 1939 werd geboren. Na de Tweede Wereldoorlog bracht ze een deel van haar jeugd in Kenia door. Ze studeerde een korte tijd aan de kunstacademie van Wenen en woonde vervolgens in Londen. Beroepshalve werd ze kunstenares, fotografe en model.

Van 1967 tot 1973 was ze getrouwd met majoor Dermot Blundell-Hollinshead-Blundell (1935-2009), met wie ze twee kinderen kreeg:
 Henry Blundell-Hollinshead-Blundell (1967)
 Alexander Blundell-Hollinshead-Blundell (1969)

In 1988 kocht ze het kasteel van Bierbais in Hévillers, waar ze met haar twee zonen woonde. Nadat de schulden zich opstapelden werd het kasteel in beslag genomen en openbaar verkocht. Vervolgens kreeg ze een leefloon en woonde ze in een OCMW-studio. Ze was medeoprichtster van Cliniclowns en de Stichting Windisch-Graetz.

Stephanie werd in september 2005 ten onrechte dood verklaard door de Vlaamse televisiezender VTM. Ook verschillende kranten plaatsten overlijdensberichten maar het was haar tante Stephanie die overleden was.

Kwartierstaat 

Belgisch kunstenaar
Windisch-Graetz, Stephanie zu
Windisch-Graetz, Stephanie zu